Юдановка — село в Бобровском районе Воронежской области.

Административный центр Юдановского сельского поселения.

Население

География

Улицы 
 ул. Молодёжная,
 ул. Первомайская,
 ул. Подгорная,
 ул. Советская.

Примечания 

Населённые пункты Бобровского района